Родина  — государственный гимн Маврикия. Является одним из немногих гимнов, состоящих из одного куплета. Хотя был написан франкоговорящими маврикийцами, оригинальная версия гимна создана на английском языке.

Текст гимна

Ссылки 
 Страница гимна на официальном сайте Маврикия.
 Страница гимна на сайте nationalanthems.info

Государственные символы Маврикия
Маврикий
Песни 1968 года